Сметс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сметс, Жоэль — бельгийский мотогонщик, 4-кратный чемпион мира по мотокроссу.
 Сметс, Фанни (род. 1986) — бельгийская прыгунья с шестом.
 Сметс, Ян (род. 1985) — нидерландский шахматист, гроссмейстер.